Här listas alla orter i det tyska förbundslandet Thüringen som har eller har haft stadsprivilegier.

Uppgifterna om distrikt (Landkreis) och folkmängd är inhämtade år 2006.

Lista över tidigare städer i Thüringen  

Städer i Thyringen
Thyringen